Аренсхоп () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Северная Передняя Померания. Подчиняется управлению Дарс/Фишланд. Население составляет 713 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 5,24 км². Официальный код — 13 0 57 002.

Художественная колония 
В конце XIX века несколько немецких немецких художников поселились здесь, основав художественную колонию и художественную школу.

В 1911 году в Аренсхопе бывали отдыхавшие в близлежащем Прерове русские художники Марианна Верёвкина и Алексей Явленский.

С 1923 по 1948 год здесь жил и работал немецкий художник Ганс Брасс. В 1944 году он был даже бургомистром города.

С 1933 по 1936 год в Аренсхопе жил немецкий скульптор Герхард Маркс.

В 2013 году в Аренсхопе был открыт художественный музей. В нём представлено около 500 картин и скульптур художников колонии и близлежащих мест. При музее работает научно-исследовательский центр.

Персоналии 
 Шпис, Лео (1899—1965) — немецкий композитор и дирижёр.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании